Хотько́во — город в Московской области России. Входит в Сергиево-Посадский городской округ.

Население —  чел. ().

Расположен на реке Паже (приток Вори), в 60 км к северо-востоку от Москвы и в 14 км к юго-западу от Сергиева Посада, железнодорожная станция на линии Москва — Ярославль.

Преобладает умеренно континентальный климат. Среднегодовое количество осадков — 730 мм.

Этимология 
Образован в 1949 году из слободы при Покровском Хотьковом монастыре (известен с 1308 г.) и посёлка при станции Хотьково (открыта в 1862 г.). Название от личного имени Хотко, производного от Хотимир или какого-либо другого некалендарного имени с основой Хот-.

История 
Начало Хотькову положил Покровский Хотьков монастырь, основанный здесь в 1308 году. В 1862 году в Хотьково открылась железнодорожная станция; пристанционный посёлок в 1939 был преобразован в рабочий. Хотьково имеет статус города с 1949 года. Кроме ансамбля монастыря — храм Святителя Алексия (1850-е, арх. И. Е. Сафонов). Музей народных ремёсел. Близ города — музей-усадьба Абрамцево и село Радонеж, где провёл детские годы основатель Троице-Сергиевой лавры — преподобный Сергий.

С середины XIX века на территории современного Хотькова существовало множество мелких мануфактур. До 1920-х годов просуществовали бумагопрядильная, шёлковая, молочная и миткалевая фабрики. Как правило, на таких фабриках трудилось не более двух десятков рабочих, а владелец был управляющим производством.

Существовала фабрика искусственного барашка. В производстве было занято 111 человек с 5 утра до 8 часов вечера. Обеденный перерыв на фабрике составлял 3 часа. Фольговый завод крестьян Базловых активно использовал механизацию. Шесть вальцовых станков и керосиновый двигатель позволял крестьянам делать серебряную фольгу. Владельцы завода стояли у станка вместе со своими наёмными рабочими.

Крестьяне, освоившие керамическое дело в мастерских Мамонтова, создавали артели по производству майолики. Работали они по эскизам художников, творивших в усадьбе Абрамцево.

В 2006—2019 годах являлся центром городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района.

Население

Экономика 
Основные предприятия города специализируются на производстве электроизоляционных материалов: ПАО «Электроизолит» и ЗАО «Диэлектрик». На заводе «Про-Аква» выпускаются полипропиленовые трубы. Имеются также заводы теплоизоляционных материалов, листопрокатный, мостовых конструкций; ткацкая фабрика, фабрика резных и художественных изделий (см. абрамцево-кудринская резьба по дереву).

Также в городе расположен Центральный НИИ специального машиностроения (углепластиковые конструкции).

Достопримечательности 
 Никольский собор. Большой краснокирпичный собор, способный вместить 2000 человек. Построен в 1904 г. к 600-летию монастыря. В советские годы там находились общежития и цеха заводов, в настоящее время обитель восстанавливается.
 Театр юного зрителя;
 Парк Победы,
 Краеведческий музей на городской площади напротив входа в монастырь.

Монастырь 

Ансамбль женского Покровского Хотькова монастыря представлен зданиями XVIII—XIX веков, из них главные — Покровский собор (перестроена в 1816 г.) в стиле ампир и Никольский собор (1904) в русско-византийском стиле. В монастыре иночествовали отрок Варфоломей из Радонежа и его брат Стефан. Монастырь знаменит могилами родителей Сергия Радонежского, Кирилла и Марии; их мощи, покоящиеся в Покровском соборе, превратились в главную местную святыню. После революции монастырь был закрыт и восстановлен в 1992 году.

Транспорт 
Железнодорожная станция соединяет город с Москвой, Сергиевым Посадом, Пушкино, Красноармейском, Мытищами, Ивантеевкой.

С автовокзала города автобусы ходят в Дмитров, Абрамцево, Сергиев Посад, Москву, Васильевское, Жучки, Ярыгино, Турково.

Образование 
 Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова

В городе располагается 2 отделения средних общеобразовательных школ :

 МБОУ СОШ № 1

 МБОУ СОШ № 5

Политическая и социальная жизнь в городе в 2010 году 
В конце октября 2010 года в Хотькове трудовыми мигрантами был убит уроженец города, Павел Капралов. 4 ноября состоялось стихийное выступление жителей города, которые требовали «выдворить трудовых мигрантов» из города и перекрыли центральную улицу. По данным УВД Хотьково ситуацию создали приехавшие пьяные мигранты из Средней Азии, огорчённые отказом в приёме на работу. 5 ноября все трудовые мигранты покинули город. Но через месяц, действующая глава г. Хотьково г-жа Тихомирова, без объявления, разрешила мигрантам вернуться в город и продолжить то, чем они занимались до этого инцидента.

Для оценки ситуации в город приехали член Общественной палаты России Александр Брод, председатель общественной организации «Гражданские силы» Валерий Иванковский и глава Федерации мигрантов России Маджумдер Амин. Александр Брод заявил, что ситуация в городе на первый взгляд является настоящей бытовой ксенофобией. Согласно Александру Броду, почвой же для роста межэтнической напряжённости в городе является тяжёлое экономическое и социальное положение его жителей и бездействие местных властей для решения этих вопросов. Президент Федерации мигрантов России заявил: «Мы видели недовольство людей в основном не мигрантами, а местными органами власти, которые не осуществляют свою работу» . Члены комиссии порекомендовали местным властям в короткие сроки решить вопросы, связанные с экономическим благосостоянием жителей города. Ситуация в Хотьково была взята на общественный контроль Общественной палатой РФ, но так и не решена по сей день.

Спорт 
 В 1992—1994 годах город был представлен клубом в высшей лиге Чемпионата России по футболу среди женщин — «Россия».

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. Кн. 2. — М.: Московский рабочий, 1980. — 608 с., ил. — 35 000 экз.

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Хотьково
 Городской информационный портал
 Хотьково в сети — история, культура, искусство города и Радонежской земли Имеется подробная история города и Покровского монастыря
 Храмы города Хотьково
 Подмосковье выходного дня. Хотьково и Абрамцево.

Хотьково